Longue Marche peut faire référence à :

 La Longue Marche, un épisode de l'histoire contemporaine de la Chine,

 La longue marche des Navajos désigne une marche vers la déportation à laquelle l'US Army contraignit de très nombreux Navajos en 1864,

 Longue Marche, une famille de fusées de conception chinoise,

 La Longue Marche est un essai de Simone de Beauvoir publié en 1957

 La Longue Marche est un film réalisé par Alexandre Astruc en 1966.

 La Longue Marche est un film réalisé par Mattie Do en 2019.

 Longue marche est un récit de voyage en trois volumes de l'ancien journaliste Bernard Ollivier qu'il réalisa à pied entre Istanboul et Xi'an.

 La Longue Marche est le titre d'un épisode de la série de bande dessinée Blueberry, parue en 1982

 La Longue Marche des cornichons, nouvelle de science-fiction de Cyril M. Kornbluth

 Une longue marche est un épisode de la saison 1 de La Petite Maison dans la prairie La Longue marche du nombrilus est la troisième histoire de la série de bande dessinée Alceister Crowley'' d'Antonio Cossu.